Das Finnische Artilleriemuseum (finn. Suomen Tykistömuseo) in Hämeenlinna ist das militärhistorische Artilleriemuseum in Finnland. Das 1977 gegründete Museum ist in einem Kasernengebäude aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert im Hämeenlinna untergebracht und befindet sich unmittelbar nördlich der Festung.

Ausstellungen 
In der ständigen Ausstellung wird finnische Militärgeschichte präsentiert.

Weblinks 

 Offizielle Homepage (englisch)

Militärmuseum in Finnland
Organisation (Hämeenlinna)
Gegründet 1977